Detroit Falcons puede hacer referencia a:

 La antigua denominación de los Detroit Red Wings (1930-1932).
 Los Detroit Falcons, equipo de baloncesto de la BAA (1946-1947).